Боргофранко ()

Боргофранко-суль-По — муніципалітет у регіоні Ломбардія, провінція Мантуя
 Боргофранко-д'Івреа — муніципалітет у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин